SGDF ist die Abkürzung von
 Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Zusammenschluss sozialistischer Jugendverbände in der Türkei

SGdF ist die Abkürzung von
 Scouts et Guides de France, französischer Pfadfinderverband

Abkürzung